Een verkeersweg:
 N194 (België)
 N194 (Frankrijk)
 N194 (Nederland), zie Provinciale weg 194

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing